Delorean steht für: 
 Delorean (Band), spanische Band
 DeLorean Motor Company, ehemaliger Sportwagenhersteller
 DeLorean DMC-12, das einzige produzierte Modell dieses Herstellers
 John DeLorean, ehemaliger Automobilproduzent und Gründer der DeLorean Motor Company